

Трамбулл — місто, штат Коннектикут
 Трамбулл — селище, штат Небраска
 Трамбулл — переписна місцевість, штат Коннектикут